Чемпионат Португалии по футболу 1961—1962 является 28-м чемпионатом по футболу в Португалии. Чемпионом в 11-й раз в своей истории стал «Спортинг».

В чемпионате участвовало 14 команд, было сыграно 182 матча и забито 617 голов (в среднем 3,39 гола за матч).

Клубы-участники

Турнирная таблица 

1 Победителем Кубка европейских чемпионов стала «Бенфика», поэтому Португалия получила два места в этом турнире.

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Futebol Portugues em Numeros
 Статистика на rsssf.com

1961/1962
Португалия
Португалия
Спорт в Португалии в 1961 году
1962 год в Португалии